Velika nagrada Monaka 1948 je bila prva neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1948. Odvijala se je 16. maja 1948 na dirkališču Circuit de Monaco.

Rezultati

Reference
 www.silhouet.com 

1948
Sezona Velikih nagrad 1948